

Botanique 

 Chaya, nom vernaculaire d'une espèce de plantes, Cnidoscolus aconitifolius, d'Amérique centrale de la famille des Euphorbiaceae, aux feuilles comestibles.

Personnage 

 Personnages de Stargate Atlantis : Chaya

Patronyme 
 Maxime Chaya (né en 1961), sportif, explorateur et alpiniste du Liban ;
 Ron Chaya (né en 1960), rabbin israélien, neveu de Shlomo Moussaieff et cousin de Dorrit Moussaieff.

Prénom 
 Chaya Mushka Schneerson (1901-1988), épouse du septième et dernier Rebbe Schneerson.

Homonymie
Homonymie de patronyme